Бутурлинка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бутурлинка — село в Шемышейском районе Пензенской области.
 Бутурлинка — село в Екатериновском районе Саратовской области.